Sturmer ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Sturmer (1675–1729), Bildhauer des Barock
 Martin Sturmer (* 1971), österreichischer Afrikanist, PR-Berater und Universitätslektor